Plantão Globo é um telejornal da Rede Globo. Estreou com o mesmo perfil de telejornal de serviço já explorado no extinto Globo em Dois Minutos.

O programa foi inicialmente exibido em quatro edições de cinco minutos de duração, no dia 5 de agosto de 1974. Em 25 de novembro, passou ir ao ar de segunda à sexta, somente às 22h40. O noticiário chegou a ganhar quatro edições diárias durante os intervalos da programação: às 17h55, 18h55, 21h55 e 0h - e também uma edição aos sábados, a partir das 18h, para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife.

Em março de 1976, o Plantão Globo passou a ser um telejornal diário com três minutos de duração, indo ao ar às 21h55.

Telejornais da TV Globo
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1974
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1974